I liga polska 2020/2021 – 73. edycja rozgrywek ogólnokrajowych drugiego poziomu ligowego piłki nożnej mężczyzn w Polsce. Ich sponsorem tytularnym są zakłady bukmacherskie Fortuna, w związku z czym obowiązuje nazwa marketingowa Fortuna I liga. Weźmie w nich udział 18 drużyn, grających systemem kołowym. Zmagania sezonu zasadniczego rozpoczęły się 28 sierpnia 2020, a ich zakończenie planowane jest na 13 czerwca 2021; ponadto w dniach 16–19 czerwca 2021 rozegrane zostaną mecze barażowe o awans do Ekstraklasy.

Pierwszą bramkę sezonu strzelił w 26. minucie meczu  –  zawodnik gości Juliusz Letniowski (spotkanie zakończyło się wynikiem 0:4).

Drużyny

Rozgrywki 
W sezonie 2020/2021 drużyny rozegrają 34 kolejki ligowe po dziewięć meczów każda (razem 306 spotkań) w dwóch rundach – jesiennej i wiosennej.

Do Ekstraklasy awansują trzy zespoły – dwa czołowe miejsca w końcowej tabeli premiowane będą awansem bezpośrednim, zaś ostatniego awansującego wyłonią baraże między drużynami z miejsc 3–6. W związku z powiększeniem Ekstraklasy z 16 do 18 drużyn jedynie ostatni zespół I ligi spadnie do II ligi.

Tabela

Lider kolejka po kolejce

Miejsca po danych kolejkach 

Uwaga: Linia pionowa oznacza zimową przerwę w rozgrywkach.
Zestawienie nie uwzględnia meczów przełożonych na późniejsze terminy.
Podkreśleniem wyróżniono miejsce zajmowane przez drużynę, która rozegrała mniej meczów niż przeciwnicy.

Wyniki

Mecz po meczu – zwycięstwa, remisy, porażki 

Uwaga: Linia pionowa oznacza zimową przerwę w rozgrywkach.
Zastosowano kolejność chronologiczną (np. jeśli dana drużyna rozegrała mecz 2. kolejki jako swój piąty w kolejności, jego rezultat podano w kolumnie oznaczonej numerem „5”).

Statystyki 
Aktualne na dzień 13.06.2021r.

Baraże o Ekstraklasę 
Po zakończeniu sezonu rozegrany zostanie turniej barażowy o miejsce w Ekstraklasie w sezonie 2021/2022 pomiędzy zespołami, które zajmą w I lidze pozycje 3–6 i uzyskały stosowną licencję. W półfinałach baraży pary zostały ułożone według klucza 3–6 i 4–5, zaś w finale zmierzą się zwycięzcy półfinałów. We wszystkich meczach gospodarzami będą drużyny, które zajęły w lidze wyższą pozycję.

Półfinały 

* Mecz pierwotnie zaplanowany na 20:30 rozpoczął się z 15-minutowym opóźnieniem z powodu opóźnienia transmisji telewizyjnej.

Finał

Trenerzy

Zmiany trenerów 

Źródło: 90minut.pl

Stadiony 

Uwaga: Dane o pojemności stadionów za Stadiony.net.

Uwagi

Przypisy 

Drugi poziom rozgrywek piłkarskich w Polsce
2020 w piłce nożnej
2021 w piłce nożnej
2020 w polskim sporcie
2021 w polskim sporcie